Павел Евгеньевич Дубовик (род. 22 мая 1986) — российский и казахстанский игрок в хоккей с мячом, полузащитник хоккейного клуба «Водник».

Карьера

Клубная 
Воспитанник хоккейной школы краснотурьинского «Маяка», за который выступал его отец — Евгений Дубовик.

С 2003 по 2008 год выступал за «Маяк».

В 2008 году переходит в иркутскую «Байкал-Энергию», проведя за команду 13 сезонов игровой карьеры. В её составе становится серебряным (2016, 2017) и бронзовым призёром (2015, 2018) чемпионатов России, победителем Кубка России (2015). Автор 5000-го гола иркутских команд мастеров в чемпионатах СССР, СНГ и России. 

С 2021 года в составе архангельского «Водника».

В чемпионатах России провёл  («Маяк» — 106, 13; «Байкал-Энергия» — 364, 155; «Водник» — 31, 4).

Сборная России 
В 2008 году в составе сборной России принял участие в Международном турнире на призы Правительства России.

Сборная Казахстана 
С 2014 по 2016 год в составе сборной Казахстана. Участник трёх чемпионатов мира, бронзовый призёр турниров 2014 и 2015 годов.

Достижения 
«Маяк»
 Чемпион России среди юниоров: 2005 
 Чемпион России среди младших юношей: 2001 
 Бронзовый призёр чемпионата России по мини-хоккею: 2003 

«Байкал-Энергия»
 Серебряный призер чемпионата России (2): 2015/16, 2016/17 
 Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2014/15, 2017/18 
 Обладатель Кубка России: 2015 
 Финалист Суперкубка России: 2016 
 Финалист Кубка губернатора Хабаровского края: 2019 

«Водник»
 Серебряный призер чемпионата России: 2021/22 
 Финалист Кубка России: 2021

Сборная России
 Победитель Международного турнира на призы Правительства России: 2008 
 Чемпион мира среди старших юношей: 2003 
 Чемпион мира среди младших юношей: 2002 

Сборная Казахстана
 Бронзовый призёр чемпионата мира (2): 2014, 2015

Статистика выступлений

Клубная 

На начало сезона 2022/2023 забивал мячи в ворота 21 / 19 команд

  Чемпионат России                   Кубок России
  1.Уральский трубник = 19 мячей     1.Енисей              = 8
  2.Кузбасс           = 18           2.Кузбасс             = 5
  3.Волга             = 15           3-7.Локомотив Ор      = 4
  4.Водник            = 14           3-7.СКА-Нефтяник      = 4
  5.Родина            = 13           3-7.Уральский трубник = 4
  6-7.Енисей          = 11           3-7.Саяны             = 4
  6-7.Старт           = 11           3-7.Сибсельмаш        = 4
  8-10.Зоркий         = 10           8.Лесохимик           = 3
  8-10.СКА-Нефтяник   = 10           9-10.Водник           = 2
  8-10.Сибсельмаш     = 10           9-10.Волга            = 2
 11-12.Динамо М       =  9          11-19.СКА-Свердловск   = 1
 11-12.Ак Барс-Динамо =  9          11-19.Байкал-Энергия   = 1
 13-15.Мурман         =  4          11-19.Маяк             = 1
 13-15.Локомотив Ор   =  4          11-19.Динамо М         = 1
 13-15.Маяк           =  4          11-19.Старт            = 1
 16.Саяны             =  3          11-19.Молодёжная
 17-19.Байкал-Энергия =  2                сборная России   = 1
 17-19.СКА-Свердловск =  2          11-19.Сборная Россия-2 = 1
 17-19.Строитель С    =  2          11-19.Студентческая
 20-21.СКА-Забайкалец =  1                сборная России   = 1
 20-21.Лесохимик      =  1          11-19.Мурман           = 1

На начало сезона 2022/2023 количество мячей в играх

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 111 играх 
по 2 мяча забивал в 23 играх  
по 3 мяча забивал в 5 играх  

Свои 172 мяча забросил в 139 играх, в 362 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 28 играх 
по 2 мяча забивал в 7 играх 
по 3 мяча забивал в 1 игре 
по 4 мяча забивал в 1 игре 

Свои 49 мячей забросил в 37 играх, в 119 играх мячей не забивал. 

Первый и юбилейные мячи в чемпионатах России
1-й мяч забил в ?-й игре 25 февраля 2006 года в домашнем матче с командой АМНГР (11:3) на 44-й минуте с передачи Олега Чернова. 
50-й мяч забил в 206-й игре 26 декабря 2011 года в домашнем матче с командой «Волга» (7:4) на 82-й минуте с 12-метрового.  
100-й мяч забил в 295-й игре 1 февраля 2015 года в домашнем матче с командой «Уральский трубник» (9:0) на 35-й минуте с передачи Максима Гавриленко.    
150-й мяч забил в 418-й игре 16 января 2019 года в выездной игре с командой «Волга» (7:7) на 6-й минуте с 12-метрового.

В международных турнирах 

Участие в Кубке мира: 8 раз (2010, 2011, 2013—2018).

В сборной России 

Итого: 4 матча / 0 мячей;   3 победы, 1 ничья, 0 поражений.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Игроки команды «Водник» в сезоне 2022/23 на сайте КХМ «Водник»
 Профиль на сайте КХМ «Байкал-Энергия»
 Профиль на сайте bandysidan.nu
 Павел Дубовик: Добрый, спокойный, уравновешенный / retro.bandynet.ru

Хоккеисты с мячом России
Хоккеисты с мячом Казахстана
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Игроки сборной Казахстана по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Маяк»
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «Водник»
Чемпионы мира по хоккею с мячом среди юношей